Yamaguchi steht für:

 Yamaguchi, eine Stadt und Verwaltungssitz der Präfektur Yamaguchi
 Präfektur Yamaguchi, eine japanische Präfektur
 Yamaguchi (Familienname), ein japanischer Familienname
 der spätere Name des Lehens Chōshū (Han)
 Yamaguchi-Verfahren, Makrolactonisierung von Hydroxycarbosäuren
 Yamaguchi-gumi, eine Yakuza-Gruppe
 Yamaguchi Bicycles, eine Firma in Rifle, Colorado, die maßgeschneiderte Fahrradrahmen herstellt